Gurguèn I d'Artani i d'Ibèria, príncep-primat d'Ibèria (876/881-891), curopalata romà d'Orient
 Gurguèn I d'Ibèria Bagrationi, rei dels kartvels 994-1008
 Gurguèn I d'Ibèria, nom alternatiu de Guaram I d'Ibèria, hegemon d'Ibèria 572-588, curopalata d'Ibèria 588-590
 Gurguèn II d'Ibèria, nom alternatiu de Guaram IV d'Ibèria, príncep de Javakètia-Calarzene
 Gurguèn II d'Artani, duc del Tao Superior i duc d'Artanudji-Calarzene 918-941
 Gurguèn d'Artanudji Príncep o duc d'Artanudji 900-923
 Gurguèn de Klarjètia, duc d'Artanouji-Calarzene, pretendent al tron de Geòrgia i rei autoproclamat de Taoklardjètia, 993-1012.
 Gurguèn I d'Aghuània, príncep de Lori o Tasxir i rei d'Aghuània 972-989
 Gurguèn II de Lori rei de Lori 1048-1089
 Gurguèn Khatxik de Vaspurakan, rei de Vaspurakan 991-1003
 Gurguèn I Artsruni príncep de Vaspurakan 855 – 857 i príncep d'Antzevasiq 867–896
 Gurguèn II Artsruni príncep de Vaspurakan 904-923